Філіпп, Філіппо, Філіппе — чоловіче ім'я. Рідше — прізвище.

Імена 
 Філіпп Альбер
 Філіпп Араб
 Філіпп Ар'єс
 Філіпп Вольшайд
 Філіпп Гаррель
 Філіпп Гозінер
 Філіпп Гуспек
 Філіпп де Брока
 Філіпп де Шоврон
 Філіпп Дуст-Блазі
 Філіпп Жаккотте
 Філіпп Жамбер
 Філіпп Кольшрайбер
 Філіпп Крістанваль
 Філіпп Кусто
 Філіпп Леклерк
 Філіпп Леотар
 Філіпп Льоре
 Філіпп Меланхтон
 Філіпп Нуаре
 Філіпп Отто Рунге
 Філіпп Петен
 Філіпп Реслер
 Філіпп Руссело
 Філіпп Сард
 Філіпп Сендерос
 Філіпп Соллерс
 Жан-Філіпп Туссен
 Жан-Філіпп Рамо
 Жан-Філіпп Дюран
 Жан-Філіпп Леґеллек
 Філіппе Коутіньйо
 Філіппо Брунеллескі

Історичні постаті 
 Філіпп I (герцог Бургундії)
 Філіпп I (граф Фландрії)
 Філіпп I (король Франції)
 Філіпп I Македонський
 Філіпп I Орлеанський
 Філіпп I Філадельф
 Філіпп II Август
 Філіпп II (герцог Бургундії)
 Філіпп II Македонський
 Філіпп ІІ Орлеанський
 Філіпп II Філоромей
 Філіпп III Аррідей
 Філіпп III (король Наварри)
 Філіпп III Сміливий
 Філіпп IV (герцог Бургундії)
 Філіпп V Довгий
 Філіпп V Македонський
 Філіпп VI (король Франції)
 Філіпп Бельгійський
 Філіпп Гессен-Дармштадтський
 Філіпп Молодий
 Філіпп Швабський

Прізвища 
 Всеволод Філіпп
 Ганс Філіпп
 Едуар Філіпп
 Раян Філліпп
 Шарль-Луї Філіпп

Див. також 
 Філіп
 Пилип

Чоловічі імена